Dětřichov (Jesionik)
 Dětřichov (powiat Liberec)
 Dětřichov (powiat Svitavy)